Ложная цель:
 Ложная цель — в авиационной, ракетной и иной военной технике — техническое устройство, имитирующее тот или иной параметр защищаемого объекта, и предназначенное для перенацеливания средств поражения на ложную цель и увод этих средств поражения от защищаемого объекта.
 Ложная цель — в алгоритмах автоматического управления — обозначение ошибки второго рода, то есть включения в анализ артефактов, похожих на реальное событие.